Laguna de los Patos puede referirse a:

 Laguna de los Patos, albufera situada en el estado de Río Grande del Sur, Brasil;
 Laguna de los Patos (Uruguay), laguna situada en el departamento de Colonia, Uruguay;
 Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos, Colonia, aeropuerto localizado en el departamento de Colonia, Uruguay;
 Laguna de los Patos (localidad), localidad del departamento de Colonia, Uruguay;
 Ciudad Universitaria de Concepción#Laguna Los Patos y criadero de animales, laguna artificial de la ciudad universitaria de Concepción, Chile.
 '''Laguna de los Patos (Cuenca del río Valdivia), cerca del volcán Quetrupillán